Hyalotiella är ett släkte av svampar. Hyalotiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalotiella